Флор де Чијапас има више значења:

 Флор де Чијапас (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Флор де Чијапас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Флор де Чијапас (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор де Чијапас (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику